

Cinema 
 Boom Boom – film del 1990 diretto da Rosa Vergés

Fumetto 
 Boom Boom – alter ego di Tabitha Smith, personaggio dell'Universo Marvel

Musica 
 Boom Boom – singolo di John Lee Hooker del 1962; una cover è presente in London 1963: The First Recordings! dei The Yardbirds
 Boom Boom – canzone rappresentante della Danimarca all'Eurovision Song Contest 1978
 Boom Boom – album di Pat Travers del 1991
 Boom Boom – album di John Lee Hooker del 1992
 Boom boom – traccia dell'album Rosso relativo di Tiziano Ferro del 2001
Boom Boom – singolo di Francesca Pettinelli del 2007
 Boom Boom - Live at the Diamond 1990 – album di Pat Travers del 2000
 Boom Boom – singolo di Haiducii del 2007
 Boom Boom – traccia dell'album Spontaneous Combustion dei Liquid Tension Experiment del 2007
 Boom Boom – singolo dei Justice Crew del 2012
 Boom Boom – singolo di Loboda e Pharaoh del 2020

Sport 
 Boom Boom – soprannome del tennista Boris Becker
 Boom Boom – soprannome del golfista Fred Couples
 Boom Boom – soprannome del pugile Ray Mancini

Videogiochi 

 Boom Boom – personaggio della serie di videogiochi Mario